

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Raffaele Costantino, (1907-1991), fut un footballeur et entraîneur italien de football.
 Tommaso Costantino, (1885-1950),  fut un escrimeur italien.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie 
Homonymie de patronyme